taxi, városokban és elővárosokban használt bérkocsi
 Taxi (1998), Gérard Pirès filmje
 Taxi 2. (2000), Gérard Krawczyk filmje, az előbbi folytatása
 Taxi 3. (2003), Gérard Krawczyk filmje, az előbbiek folytatása
 Taxi 4. (2007), Gérard Krawczyk filmje, az előbbiek folytatása
 Taxi 5. (2018), Franck Gastambide filmje, az előbbiek folytatása
 Taxi (2015), Kerstin Ahlrichs filmje
 Taxi! (1932), Roy Del Ruth filmje
 Taxi Teherán (2015), Dzsafar Panahi filmje
 Taxi, Madrid (1996), Carlos Saura filmje
 Taxi (1978–1983) amerikai televíziós vígjátéksorozat
 Taxi (2014–) francia–amerikai televíziós akcióvígjáték-sorozat
 Taxi, Bryan Ferry 1993-ban megjelent albuma
 Taxi, román együttes, a 2000-es Eurovíziós Dalfesztiválon is szerepelt
 Taxi (flipper) 
 Taxi (üzemi lap)